Cobb River ist der Name folgender Flüsse:

 Cobb River (Neuseeland), Fluss in Neuseeland
 Cobb River (Minnesota), Fluss im Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten